Oehrli ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Abraham Oehrli (1941–2019), Schweizer Politiker (SVP)
 Gustav Oehrli (* 1962), Schweizer Skirennfahrer
 Jennifer Oehrli (* 1989), Schweizer Fußballspielerin
 Simone Oehrli (* 1989), Schweizer Telemarkerin

Siehe auch:
 Öhrli (2193 m), Berg im Alpsteinmassiv, Schweiz